El Castell de Guadalest, municipi valencià a la comarca valenciana de la Marina Baixa 
 Embassament de Guadalest, embassament proper al poble del Castell de Guadalest, a la comarca de la Marina Baixa 
 Marquesat de Guadalest, títol nobiliari creat per Carles I en 1543 i concedit a Sanç de Cardona en perpetuïtat per a ell i els seus successors
 Riu Guadalest o riu de Guadalest, riu al sud del País Valencià que travessa la Vall de Guadalest (a la Marina Baixa) 
 Vall de Guadalest, depressió en l'interior de la comarca de la Marina Baixa (País Valencià)